«Сант Андреу» () — испанский футбольный клуб из одноимённого района Барселоны. Основан в 1925 году путём слияния клубов «Андреуенс» и «Лавенс дель Спорт». Домашние матчи проводит на стадионе «Нарчис Сала», вмещающем 6 900 зрителей. В Примере «Сант Андреу» никогда не выступал, лучшее достижение команды в Сегунде 4-е место в сезоне 1950/51.

Сезоны по дивизионам 
 Сегунда — 11 сезонов
 Сегунда B — 18 сезонов
 Терсера — 39 сезонов
 Региональная лига — 7 сезонов

Достижения 
 Сегунда B
 Победитель (2): 1991/92, 2009/10
 Терсера
 Победитель (5): 1949/50, 1957/58, 1968/69, 1984/85, 1989/90

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Профиль клуба на futbolme.com

Футбольные клубы Испании
ФК «Сант Андреу»
Спортивные клубы Барселоны